

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

JS Kabylie: 2008

Collegamenti esterni